Dörinkel ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig Dörinkel (1825–1888), Abgeordneter des Kurhessischen Kommunallandtages des Regierungsbezirks Kassel
 Wolfram Dörinkel (1907–1975), deutscher Jurist und Politiker (FDP), MdL, MdB